Tonna bezeichnet:

 eine historische Grafschaft Tonna (1089–1631) in Thüringen
 ein daraus hervorgegangener Amtsbezirk Tonna (1677–1918) des Herzogtums Sachsen-Gotha und seiner Nachfolgestaaten
 die heutige Gemeinde Tonna im Landkreis Gotha in Thüringen
 Tonna (Fluss), ein Bach, der diese Gemeinde durchfließt
 Tonna (Wales), Dorf in Südwales
 Tonna (Schnecke), eine Gattung aus der Familie der Tonnenschnecken

Tonna ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Elizabeth Tonna (1790–1846), englische Schriftstellerin, schrieb unter dem Namen Charlotte Elisabeth
 Eduardo Tonna, von 1929 bis 1937 Erzbischof von İzmir
 Fausto Tonna, Finanzchef von Parmalat, bekannt durch den Finanzbetrug dieses Unternehmens von 2003
 Gratien Tonna (* 1949), französischer Boxer
 Hannele Tonna (* 1978), finnische Ski-Orientierungsläuferin

Tonna eine Schreibweise des Namens des japanischen Dichters Ton’a (1289–1372)